Gad kan som auktorsförkortning betyda:

 Adel M. Gad
 Gunnar Gad
 Harshala S. Gad

Robotskapade auktorsförkortningar